Eyvazlı – centro abitato del distretto di Ağdam, in Azerbaigian
 Eyvazlı – centro abitato del distretto di Qubadlı, in Azerbaigian